Zapora drutowa stała – zapora inżynieryjna przeciwpiechotna budowana na miejscu ustawienia. Do tego typu zapór zalicza się: sieci kolczaste, płoty kolczaste oraz zasieki.

Zobacz też 
 zapora
 zapora inżynieryjna
 zapora przeciwpiechotna
 zapora drutowa

Zapory (wojsko)